Hamry ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Hamry nad Sázavou (Figlhammer), Okres Žďár nad Sázavou
Gemeinde Hamry na Šumavě (Hammern), Okres Klatovy
Gemeinde Hamry u Hlinska (Hammer), Okres Chrudim
Hamry (Plumlov) (Hammer), Ortsteil von Plumlov, Okres Prostějov
Hamry (Bystré) (Hammergrund), Ortsteil von Bystré, Okres Svitavy
Hamry (Hammern), Ortsteil von Hradec u Ledče nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod

Namensträger
 Hamza Hamry (* 1995), tunesischer Judoka 

siehe auch: Hamr (Begriffsklärung)